Camaldoli, frazione (écart) de la commune italienne de Campagna, dans la province de Salerne en Campanie.
 Camaldoli, frazione de la commune italienne de Poppi, dans la province d'Arezzo.
 La colline de Camaldoli, point culminant de la ville italienne de Naples.